Peter Madsen (piłkarz)
 Peter Madsen (wynalazca)